Открытый чемпионат Японии по бадминтону 2007 года — восьмой турнир Супер Серии 2007. Проводился в Токио, Япония с 11 по 16 сентября 2007 года.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Линь Дань
  Бао Чуньлай
  Чэнь Хун
  Ли Цзунвэй
  Чэнь Цзинь
  Петер Гаде
  Чэнь Юй
  Кеннет Йонассен

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Чжан Нин
  Се Синфан
  Чжу Линь
  Ван Чэнь
  Пи Хунъянь
  Сюй Хуайвэнь
  Лу Лань
  Петя Недельчева

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
  Фу Хайфэн / Цай Юнь
  Гу Цзяньцзе (Ку Кинкит)/Чэнь Вэньхун (:en:Tan Boon Heong)
  Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
  Кендра Виджая /  Тони Гунаван
  Йенс Эриксен / Мартин Лундгаард Хансен
  Чжун Тэнфу (Чун Тханфук) / Ли Ваньхуа
  Чон Джэсон / Ли Ёндэ
  Ли Джэджин / Хван Джиман

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
  Чжан Явэнь / Вэй Или
  Гао Лин / Хуан Суй
  Ян Вэй / Чжан Цзевэнь
  Цзянь Юйцзин / Чэн Вэньсин
  Чжао Тинтин / Юй Ян
  Гэйл Эммс / Донна Келлог
  Кумико Огура / Рэйко Сиота
  Хуан Бэйди(:en:Wong Pei Tty)/Чэнь Ихуэй

Результаты

Смешанная категория

Сеяные 
  Чжэн Бо / Гао Лин
  Нова Видианто / Лилиана Натсир
  Се Чжунбо / Чжан Явэнь
  Натан Робертсон / Гэйл Эммс
  Энтони Кларк / Донна Келлог
  Фланди Лимпеле / Вита Марисса
  Судкет Прапакамол / Сарали Тунгтонгкам
  Хэ Ханьбинь / Юй Ян

Результаты

Ссылки 
 Tournamentsoftware.com: Japan Super Series 2007

Бадминтонные соревнования
2007 год в бадминтоне
Международные спортивные соревнования в Токио